

Чеві-Чейз — місто, штат Меріленд
 Чеві-Чейз — переписна місцевість, штат Меріленд

Див. також 
 Чеві Чейз